Brückenbauer steht für:

 Brückenbauer (Auszeichnung), Nachbarschaftspreis in Tschechien und Bayern
 Die Brückenbauer, deutscher Gospelchor
 Wir Brückenbauer, siehe Migros-Magazin

Siehe auch:

 Pontifex (Begriffsklärung)